Mossen kan syfta på:
 Mossens BK – en fotbollsförening i Göteborg
 Mossens IP – en sportanläggning i Göteborg
 Mossen, Motala – en stadsdel i Motala
 Mossen, Skåne – en sjö i Tomelilla kommun

Se även
 Mosse
 Mossen + Mosskullen
 Mossens gård